Nasarsuaq bezeichnet:
 Nasarsuaq (Berg, Nanortalik, nordwestlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nasarsuaq (Berg, Nanortalik, südöstlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland